PCM poate fi:

 Partidul Comunist al Moldovei
 Partidul Civic Maghiar
 Pulse-code modulation, metodă de reprezentare digitală a semnalelor analogice